Block Busters – film del 1944 diretto da Wallace Fox
Block Busters – film del 1978 diretto da Bert R. Mendoza
Block Busters – cortometraggio del 2012 diretto da Taylor James Johnson e Dylan Cody Altman

Pagine correlate 
 Blockbuster